Сидору́к — українське прізвище. Відомі носії:
 Сидорук Володимир Федорович (1925 — †1997) — український живописець, пейзажист, жанрист. Заслужений художник УРСР.
 Сидорук Георгій Мартинович  — Нестор (Сидорук)  (10 січня 1904 — †1 жовтня 1951) — релігійний діяч РПЦ, єпископ Уманський.
 Сидорук Дмитро Юрійович (1983—2022) — український спортсмен, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сидорук-Паульс Іван (1916 — ?) — український мовознавець, славіст.
 Сидорук Олесь Юрійович (5 жовтня 1975) — український скульптор, дійсний член Національної спілки художників України.
 Сидорук Степан (нар. 1919 р.) — український поет.
 Сидорук Федір Аркадійович (31 липня 1974) — український перекладач, журналіст.

Українські прізвища
Прізвища на -ук